Echipa națională de fotbal a Sfântului Cristofor și Nevis reprezintă statul Sfântul Cristofor și Nevis în fotbalul internațional.

Participări

Campionatul Mondial 
 1930 până în 1994 - nu a participat
 1998 până în 2010 - nu s-a calificat

Cupa de Aur 
 1991 până în 2011 - nu s-a calificat

Antrenori 
  Clinton "Tinnie" Percival
  Ces Podd (1999-2002)
  Elvis "Star" Browne  (2002-2004)
  Lenny Lake (2004-2007)
  Lester Morris (2008-)

Legături externe 
  	Asociația de Fotbal din Sfântul Cristofor și Nevis
  Lotul de jucători pe national-football-teams.com
  Lista meciurilor pe RSSSF

Sfântul Kitts și Nevis
Echipe naționale de fotbal nord-americane